Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1986, no circuito de Indianapolis na sábado, 31 de Maio de 1986.

Indianapolis 500
1986
Desporto nos Estados Unidos em 1986